

Patronyme
 Jean-Baptiste Vachal, (1812-1851),  un prêtre, membre des Missions étrangères de Paris
 Joseph Vachal, (1838-1911),  un homme politique français, député de la Corrèze, et un entomologiste

Homonymie
Homonymie de patronyme